Вторая лига Белоруссии по футболу 2010 — 20-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги. Путевки в Первую лигу получили Городея, Слуцксахар и Клеческ (заменил расформированный Верас (Несвиж)

Итоговая таблица

См.также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2010
 Первая лига Белоруссии по футболу 2010

Ссылки 
 Вторая лига 2010 на kick-off.by
 Вторая лига 2010 на football.by

Футбол в Европе в 2010 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2010 году